Viktor IV. může být:

 Viktor IV. (Conti), vlastním jménem Gregor Conti – vzdoropapež
 Viktor IV. (Oktavián), vlastním jménem Oktavián de 'Crescenzi Ottaviani de Monticelli – vzdoropapež